Un prix du scénario est remis au meilleur scénario lors d'un festival, en particulier :
 Prix du scénario : récompense du Festival de Cannes.
 Prix du scénario : récompense du Festival d'Angoulême.